Franco Fontana (1933) – fotografo italiano
Franco Fontana – scenografo e arredatore
Franco Fontana (1938) – ex calciatore italiano
Franco Fontana (1945) – ex calciatore ed allenatore di calcio italiano
Franco Fontana (1929) – partigiano italiano
Franco Fontana – scout e osservatore dell' in Brasile
Franco Fontana (1934) – impresario e ideatore dei Lunedì del Sistina